podtyp – kategoria pomocnicza w systematyce organizmów
 podtyp w programowaniu